Па́вел Серге́евич Могиле́вец (25 января 1993, Кингисепп, Ленинградская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 

В молодёжном первенстве дебютировал в 2011 году в матче 1-го тура против «Терека». В 2013 году Лучано Спаллетти взял его в основную команду, и 19 мая в 29-м туре чемпионата Могилевец дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Волги», выйдя на 89-й минуте вместо Константина Зырянова и получив от него капитанскую повязку. 20 августа дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Пассуш де Феррейра», выйдя вместо Данни на 80-й минуте.

27 февраля 2014 года Могилевец перешёл в «Рубин» на правах аренды до конца сезона 2013/14. В начале следующего сезона вернулся в «Зенит», изредка выходил на замены. В июле 2015 года вновь ушёл в аренду, пополнив состав «Ростова». В феврале 2017 года подписал контракт с «Ростовом».

Потом играл в подмосковном футбольном клубе «Химки», 31 мая 2021 года его контракт закончился.

В сборной 
По итогам сезона 2013/2014 Могилевец попал в расширенный список сборной России, который составил Фабио Капелло перед ЧМ-2014 в Бразилии. Дебютировал в товарищеском матче против сборной Словакии 26 мая 2014 года.

Павел Могилевец заменил травмированного капитана сборной России Романа Широкова в официальной заявке на ЧМ-2014.

Достижения 
«Зенит»
 Чемпион России: 2014/15
 Серебряный призёр чемпионата России: 2012/13
«Ростов»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого по официальным матчам: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Зенит»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Бунёдкор»